Honington ist der Name mehrerer Orte in England:

 Honington (Lincolnshire)
 Honington (Suffolk)
 Honington (Warwickshire)